Incidente de Mayerling — eventos que levaram à morte do arquiduque Rodolfo da Áustria

Filmes
 Mayerling (1936), filme com Charles Boyer e Danielle Darrieux
 Mayerling (1968), filme com Omar Sharif e Catherine Deneuve
Le secret de Mayerling, filme (1949) de Jean Delannoy

Desambiguações de cinema